Лос Куервитос има више значења:

 Лос Куервитос (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Куервитос (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куервитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Куервитос (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику